Hlína má význam:

 hlína – geologický termín pro soudržnou zeminu
 cihlářská hlína – hlína vhodná pro výrobu pálených či nepálených cihel

lidská sídla
 Bílá Hlína, obec v okrese Mladá Boleslav
 Hlína (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov

 Hlína (Horka) – část obce Horka v okrese Chrudim
 Nová Hlína, část města Třeboň v okrese Jindřichův Hradec
 Stará Hlína, část města Třeboň v okrese Jindřichův Hradec
 Hlína (Brdy), sídelní útvar na území vojenského újezdu Brdy

příjmení
 Jan Hlína, český a československý politik, poúnorový komunistický funkcionář a poslanec

jiný význam
 slovo hlína také používáno jakožto slangový výraz pro velkou legraci (respektive o velkou srandu, děsnou psinu apod.)
 v elektrikářském slangu se používá pro pejorativní označení hliníku pro jeho špatné zejména mechanické vlastnosti.

Externí odkazy